Paru peut désigner :

Toponymes

Parú : une rivière d'Amazonie, sous affluent de l'Orénoque ;
 Parú : une localité de l'État d'Amazonas ;
 Parú, mont Parú ou cerro Parú : un sommet du massif de Parú-Euaja dans l'État d'Amazonas ;
 Parú-Euaja : un massif montagneux du Centre-Est de l'État d'Amazonas.

Autres 
 Sa Paru, une fille des morts népalaise

Homonymie de toponyme